Burg Laufenburg heißen

* Ruine Laufenburg, Burgruine bei Laufenburg in der Schweiz
 Laufenburg (Langerwehe), Burg bei Langerwehe im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Burg Laufenburg (Ofterdingen), Burg in Laufeburg (Baden), Landkreis Waldshut